{{DISPLAYTITLE:(20005) 1991 GL7}}

A (20005) 1991 GL7 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Eric Walter Elst fedezte fel 1991. április 8-án.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (20001–20500)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói